Dit is een lijst van planetoïden 42401-42500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (42401) - || 6589 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42402) - || 6619 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42403) Andraimon || 6844 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42404) - || 7606 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42405) - || 9085 P-L || 27 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42406) - || 9104 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42407) - || 9509 P-L || 22 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42408) - || 9555 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42409) - || 1108 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42410) - || 3062 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42411) - || 3249 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42412) - || 4320 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42413) - || 1072 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42414) - || 1130 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42415) - || 1175 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42416) - || 1195 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42417) - || 1613 T-2 || 24 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42418) - || 2081 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42419) - || 2187 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42420) - || 2290 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42421) - || 2306 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42422) - || 3048 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42423) - || 3085 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42424) - || 3120 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42425) - || 3227 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42426) - || 4634 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42427) - || 5061 T-2 || 25 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42428) - || 5089 T-2 || 25 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42429) - || 5132 T-2 || 25 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42430) - || 5158 T-2 || 25 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42431) - || 1051 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42432) - || 1134 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42433) - || 1887 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42434) - || 2121 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42435) - || 2164 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42436) - || 2204 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42437) - || 2266 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42438) - || 2317 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42439) - || 2355 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42440) - || 2484 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42441) - || 2492 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42442) - || 2603 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42443) - || 2640 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42444) - || 3064 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42445) - || 3123 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42446) - || 3248 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42447) - || 3265 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42448) - || 3393 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42449) - || 3496 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42450) - || 3504 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42451) - || 3727 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42452) - || 3970 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42453) - || 4055 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42454) - || 4134 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42455) - || 4293 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42456) - || 4322 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42457) - || 4341 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42458) - || 4359 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42459) - || 5036 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42460) - || 5106 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42461) - || 5184 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42462) - || 5278 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42463) - || 5601 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42464) - || 1978 RQ7|| 2 september 1978 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (42465) - || 1978 VH4|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (42466) - || 1978 VP6|| 6 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (42467) - || 1978 VX6|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (42468) - || 1979 QY2|| 22 augustus 1979 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (42469) - || 1981 DN3|| 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (42470) - || 1981 EO16|| 6 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (42471) - || 1981 ES16|| 6 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (42472) - || 1981 EN25|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (42473) - || 1981 ED26|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (42474) - || 1981 EJ27|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (42475) - || 1981 EW28|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (42476) - || 1981 EP36|| 7 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (42477) - || 1981 QB3|| 24 augustus 1981 || H. Debehogne
|-
| (42478) - || 1981 RX1|| 7 september 1981 || L. G. Karachkina
|-
| (42479) - || 1981 SE7|| 28 september 1981 || L. V. Zhuravleva
|-
| (42480) - || 1985 RJ || 14 september 1985 || E. Bowell
|-
| (42481) - || 1988 CX4|| 13 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (42482) Fischer-Dieskau || 1988 RT3|| 8 september 1988 || F. Börngen
|-
| (42483) - || 1990 VM1|| 12 november 1990 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (42484) - || 1990 WM6|| 21 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (42485) - || 1991 BC1|| 18 januari 1991 || E. W. Elst
|-
| (42486) - || 1991 GY2|| 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (42487) Ångström || 1991 RY2|| 9 september 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (42488) - || 1991 RN17|| 11 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (42489) - || 1991 RL18|| 13 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (42490) - || 1991 SU || 30 september 1991 || R. H. McNaught
|-
| (42491) - || 1991 TF || 1 oktober 1991 || R. H. McNaught
|-
| (42492) - || 1991 TD7|| 3 oktober 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (42493) - || 1991 TG14|| 2 oktober 1991 || C. P. de Saint-Aignan
|-
| (42494) - || 1991 UH1|| 29 oktober 1991 || Spacewatch
|-
| (42495) - || 1991 VP12|| 11 november 1991 || Spacewatch
|-
| (42496) - || 1991 XB1|| 13 december 1991 || S. Otomo
|-
| (42497) - || 1992 BZ1|| 30 januari 1992 || E. W. Elst
|-
| (42498) - || 1992 DG6|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (42499) - || 1992 PE3|| 6 augustus 1992 || H. E. Holt
|-
| (42500) - || 1992 RV6|| 2 september 1992 || E. W. Elst|}

Planetoïdenlijsten